Hausleithen ist der Name folgender Orte:

 Hausleithen (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortschaft der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hausleithen (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hausleithen (Gemeinde Hausleiten), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Hausleiten, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hausleiten (Begriffsklärung)